Lenard,  Lenárd oder Lénard  ist der Familienname folgender Personen:
Andrew Lenard (1927–2020), US-amerikanischer mathematischer Physiker
Alexander Lenard (1910–1972), Dichterarzt
Mark Lenard (1924–1996), US-amerikanischer Schauspieler
Nané Lénard (* 1965), deutsche Autorin
Ondrej Lenárd (* 1942), slowakischer Dirigent
Philipp Lenard (1862–1947), deutscher Physiker

Außerdem:
 Lenard (Mondkrater), nach Philipp Lenard benannter Mondkrater

Siehe auch:
 Lenard-Fenster
 Alexander-Lenard-Haus (Sítio e Residência de Alexander Lenard) in Dona Emma im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina
 Lenart (Begriffsklärung)
 Lehnard